Сікан — Культура Сікан — археологічна культура.
 Сікан Данило Ярославович — український футболіст, нападник клубу «Шахтар (Донецьк)». 
 Сейль-Сікан, Сейль-Сіка́н — невеликий острів в Червоному морі.